PMP steht als Abkürzung für:

 Particle Measurement Programme, Programm zur Weiterentwicklung der Partikelmesstechnik in Fahrzeugabgasen, das von der 2001 eingesetzten gleichnamigen Arbeitsgruppe der Transport Division UN/ECE entwickelt wird
 per million population, deutsch: pro 1 Million Einwohner
 peroxisomales Membranprotein (englisch: peroxisomal membrane protein)
 Photomultiplier engl. , spezielle Elektronenröhre mit dem Zweck, schwache Lichtsignale (bis hin zu einzelnen Photonen) durch Erzeugung und Verstärkung eines elektrischen Signals zu detektieren
 Flughafen Pimaga, in Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 Plant Made Pharmaceutical, mit Hilfe von Pflanzen hergestellte pharmazeutische Wirkstoffe, siehe Molecular Pharming
 Point-to-Multipoint, Direktverbindung in der Telekommunikation zwischen zwei Punkten oder Orten
 Polymethylpenten, teilkristalliner Thermoplast, Gruppe der Polyolefine
 Pontonno-Mostowy Park, (Понтонно-мостовой парк), deutsch: Ponton-Brückenkolonne, in der NVA benutzte Bezeichnung der russischen Pontons
 Portable Media Player, mit einer Festplatte oder Flash-Speicher ausgerüstetes elektronisches Gerät, ähnlich einem tragbaren MP3-Player
 Portfolio-Management-Prozess, ein Verfahren zum Beurteilen von Entwicklungsaufgaben innerhalb eines Unternehmens
 Pretoria Metal Pressings, Betrieb der Rüstungsindustrie in Afrika
 Project Management Professional, Zertifizierung des Project Management Institute
 Pseudomyxoma peritonei, langsam fortschreitendes Krankheitsbild mit Tumorbildung
 Pseudomigräne mit Pleozytose, auch als HaNDL-Syndrom bekannt

PMP